Села:
 Божки — Київська область, Яготинський район
 Божки — Полтавська область, Полтавський район